

Пултні — місто, штат Вермонт
 Пултні — селище, штат Вермонт